Лимни — греческий топоним. Может означать:

 Лимни — малый город.
  — село в общине Триполис.
  — деревня в сообществе  в общине Платаньяс на Крите.
  — деревня в сообществе  на Керкире.
  — деревня в сообществе Йитион.
  — деревня в сообществе  в общине Волви.
  — деревня в сообществе  в общине Кисамос на Крите.
  — деревня в сообществе  в общине Агринион.
 Лимни — в 1928—2020 гг. название села  в общине Погони.

См. также 
 Лемнос
 Озеро